Автомобілі 4Х4 — автомобілі, які мають повний привід.

SUV/Позашляховики

Повнопривідні-легковики 
Ці автомобілі базуються на версіях нормальних автомобівлів (позначені в дужках), але мають повний привід, збільшений кліренс і позашляховий дизайн.

Міні-SUV

Автомобілі без повного приводу 
Це легкові автомобілі, які свої зовнішнім виглядом нагадують позашляховики, але вони немають повного приводу.

4Х4 яких немає малюнків 
 Alfa Romeo 156 Crosswagon 
 Auverland A3
 Avtokad Kombat T-98
 Fiat Palio Adventure
 Force Trax
 Great Wall Covry
 Great Wall Pegasus
 Great Wall Sing
 Holden Cruze
 International Rhino
 Iveco Massif
 Landwind X9
 Liebao CS6
 Liebao Feiteng
 Mahindra Bolero
 Mahindra Maxx
 Mazda AZ-Offroad
 Nissan Paladin
 Peugeot 206 SW Escapade
 Peugeot Partner Tepee Escapade
 TAC Stark
 Tata Indigo Advent
 Tata Sierra
 Toyota Urban Cruiser
 VW Parati Track & Field

Автомобілі